Le diocèse de Seine Marne  comprend 17 pôles missionnaires.

Liste des paroisses 

 Pôle de Dammartin en Goële
 Pôle de Rive de l'Ourcq
 Pôle de Chelles
 Pôle de Bussy Saint Georges
 Pôle de Noisiel
 Pôle de Val d'Europe
 Pôle de Meaux
 Pôle de Coulommiers
 Pôle de la Ferté sous Jouarre
 Pôle de Provins
 Pôle de Mormant
 Pôle de Pontault Combault
 Pôle de Brie Comte Robert
 Pôle de Melun
 Pôle de Montereau Fault Yonne
 Pôle de Fontainebleau
 Pôle de Nemours

Références

Articles connexes 
 Diocèse de Meaux

Lien externe 
 http://catho77.fr/

Paroisse en France
Catholicisme en France